Die UCI-B-Weltmeisterschaften 2003 auf Bahn und Straße fanden vom 5. bis 9. Juli in den Schweizer Städten Aigle und Monthey statt. Sie dienten als Qualifikation für die Olympischen Spiele 2004 für Sportler aus solchen Ländern, die aufgrund ihrer Weltranglisten-Platzierung nicht an den üblichen Weltmeisterschaften teilnehmen konnten. Die Bahnwettbewerbe wurden im World Cycling Centre veranstaltet.

Resultate

Straße
Straßenrennen

Zeitfahren

Bahnradsport
Sprint

Keirin

Zeitfahren

Einerverfolgung

Punktefahren

Ausscheidungsfahren

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Offizielle Veranstaltungswebsite (Archiv), mit Programm und Resultaten
 Webseite der UCI zur B-WM 2003 (Archiv), mit Resultaten und Podiumfotos
 CyclingNews-Berichte über die B-WM 2003
 Berichte vom Renngeschehen auf IrishCycling.com

2003
Radsportveranstaltung 2003
Radsportwettbewerb in der Schweiz
Sportveranstaltung in Aigle VD
Sportveranstaltung im Kanton Wallis
Sport (Monthey)